André Gabriello (1896-1975), acteur et chansonnier français
 Suzanne Gabriello (1932-1992), actrice et chanteuse française